Wspinaczka sportowa na World Games 2013 odbywała się w dniach 3-4 sierpnia w kolumbijskim Cali.

Harmonogram 
 Legenda

Uczestnicy 
Reprezentacja Polska liczyła 4 zawodniczki, które startowały we wspinaczce na szybkość.
 Aleksandra Mirosław (zajęła 4 miejsce),
Klaudia Buczek (8 m.), 
Monika Prokopiuk (9 m.), 
Edyta Ropek (12 m.)

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 we wspinaczce sportowej
Dyscypliny rozgrywane na World Games 2013
2013